Коломье (Славутский район) — село в Славутском районе Хмельницкой области Украины
 Коломье — коммуна во французском регионе Юг — Пиренеи
 Коломьё — коммуна во французском регионе Рона — Альпы
 Коломье — регбийный клуб из одноимённого города